Die Abkürzung BLM steht für:
 Bayerische Landeszentrale für neue Medien, München
 Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren in der Schweiz
 Berlin-Lübecker Maschinenfabrik
 Black Lives Matter, internationale Bewegung gegen Gewalt und Rassismus
 BLM Group, ein international tätiger Hersteller für Rohrbiegemaschinen, Rohrsägen, Laserschneidemaschinen und CNC-Umformmaschinen
 Boundary Layer Microphone, eine Mikrophonbauart 
 Braunschweigisches Landesmuseum
 Breese, Lawrence, Moulton Motor Car and Equipment Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Building Lifecycle Management, die Spezialanwendung des Produktlebenszyklus auf Gebäude
 Bureau of Land Management der Vereinigten Staaten 
 Bürgerliste Mittersill
 Saint-Barthélemy (Insel), ISO-3166-1 alpha 3 Code

BLM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Łomżyński in der Woiwodschaft Podlachien 

Abkürzung